Festiva steht für:
 Ford Festiva, Automodell der Marke Ford, siehe Kia Pride
 Ford Festiva Mini Wagon, Automodell der Marke Ford, siehe Mazda Demio
 Philharmonie Festiva, Orchester aus Bayern